Список підводних човнів ВМС США — перелік підводних човнів Військово-морських сил США, які перебували (перебувають) на озброєнні з моменту їхньої появи до теперішнього часу. Список представлений у хронологічному порядку, починаючи з XVIII століття.

Список підводних човнів ВМС США

Підводні човни до 1900 року

Дизель-електричні підводні човни (1900—1990)

Атомні підводні човни Холодної війни (1950—1991)

Атомні підводні човни після Холодної війни (з 1991)

Див. також 
 Список підводних човнів Великої Британії
 Список підводних човнів Третього Рейху
 Список підводних човнів Італії
 Список кодових імен НАТО для типів підводних човнів СРСР
 Підводні човни типу «Черчилль»
 Список кораблів Військово-Морських Сил УНР 1917—1918

Примітки 
Виноски

Джерела

Посилання 
 Submarine Photo Archive 
 The Submarine 
 2018 ships and submarines of the united states navy 
 Submarine Warfare 

Списки:США
Переліки кораблів за країною